Ausmusterung bezeichnet:
 Streichung von Fahrzeugen, Schiffen oder Ausrüstungsgegenständen aus den Bestandslisten (zur nachfolgenden Verwertung (Verkauf, Verschrottung) oder Entsorgung)
 Untauglichkeitserklärung für den Militärdienst in Deutschland; siehe Tauglichkeitsgrad
 Abschluss einer militärischen Ausbildung in Österreich; siehe Ausmusterung (Österreich)

Siehe auch:
 Musterung